WTP (, «операционный протокол беспроводного доступа») — стандарт, используемый в беспроводной связи (в частности, в Wi-Fi и в мобильной телефонии), входит в модель OSI для беспроводных соединений.

Ссылки 
 
  © ImpulseTechPro Inc. — Science laboratory impulse technologies
 GSM World — Home of the GSM Association

Сетевые протоколы
Радиосвязь